est une chanson du groupe de pop britannique Blur. Elle figure sur l’album  sorti en 2003.
Elle parle du départ du guitariste Graham Coxon. En effet, à la suite de ses problèmes liés à l’alcool qui créèrent des tensions au sein du groupe, il décida de le quitter. Il n’enregistrera que quatre morceaux, un seul figurant sur l’album.

Analyse 
Au début de la chanson, Damon Albarn parle de sa frustration quant au départ de Graham. Il « ne sait pas quoi faire » () et parlerai même de suicide ().

Il se remémore les moments passés avec le groupe, , mais constate qu’il ne supporte plus tellement de voir à la télévision, le groupe tel qu’il était avant. () « Juste éteindre et essayer de dormir. »

La chanson se termine sur un note d’espoir, quand Damon s’adresse à un « toi » qui est très probablement Graham : dit qu’il espère voir le bien en « toi », veut que « tu » reviennes et dit croire en « toi ». Ce qui finalement s’avère exact puisque le guitariste est revenu en 2008, et que le groupe fit un retour sur scène triomphal entre 2009 et 2010.

Références 
On peut noter deux références aux Beatles : une dans la phrase , qui est le nom d’une chanson du même nom ; l’autre est tirée du refrain de la chanson Jealous Guy de John Lennon .

Chanson interprétée par Blur